Barber Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barber Mountain (Kalifornien)
 Barber Mountain (Grafton County, New Hampshire)
 Barber Mountain (Sullivan County, New Hampshire)
 Barber Mountain (New York)
 Barber Mountain (Texas)
 Barber Mountain (Vermont)
 Barber Mountain (Washington)